Wayfarer (Wanderer) bezeichnet
 Dodge Wayfarer, ein PKW der Marke Dodge
 Bristol Wayfarer, ein britisches Passagierflugzeug
 ein bekanntes Brillenmodell der Firma Ray-Ban
 Wayfarer (Bootsklasse), eine Segeljolle
 den Standardbrowser für MorphOS